Karl-Erik Nilsson kan syfta på:

Karl-Erik Nilsson (brottare) (1922-2017)
Karl-Erik Nilsson (fotbollsdomare) (född 1957), ordförande för SvFF
 Karl-Erik Nilsson (travtränare)